Ruth Zechlin – scrittrice tedesca (1899-1966)
 Ruth Zechlin – compositrice, clavicembalista e organista tedesca (1926-2007)